BTL peut faire référence à :
  ;
 biomass-to-liquid, une filière de seconde génération (plus écologique) du bioéthanol ;
 Building Transfer Language, le format standard d'échange dans le bois depuis son unification de 2006 ; il a été conçu pour la transmission de données à partir des programmes de bois pour des machines de production ; en outre, il est utilisé pour l'échange de données entre les différents logiciels (CAD, logiciel d'optimisation, systèmes de CAM).